Verfeinerung steht für

 Verfeinerung (Informatik), ein Begriff aus der theoretischen Informatik
 Verfeinerung (Mathematik), ein Begriff aus dem mathematischen Gebiet der Topologie